Kísértetek, Henrik Ibsen 1881-es színdarabja.
 Kísértetek, Harry Potter szereplői
 Kísértetek, (2021–) amerikai sorozat, amit Joe Port és Joe Wiseman alkotott.